Az alábbi családfa az üzbég és buharai kánok családi kapcsolatait hivatott tartalmazni.

Üzbég Kánság (1500 – 1601), Buharai Kánság (1501 – 1601) – Sajbánidák

Buharai Kánság (1601 – 1756), Talokáni Kánság (1625 – 1626), Balki Kánság (1681 – 1720) – Dzsanidák

Buharai Kánság (1756 – 1920) – Manghiták

Fordítás

Források
http://www.hrono.ru/geneal/geanl_chx_11.html lefordítva:

Kapcsolódó szócikkek 
Üzbég kánok listája
Buharai kánok listája

Uralkodói családfák
Üzbegisztán történelme
Kánok családfái